Bel Ami puede referirse a:

 Bel Ami (1885), novela de Guy de Maupassant;
 Bel Ami (1939), película basada en la novela, dirigida por Willi Forst;
 The Private Affairs of Bel Ami (1947), película basada en la novela, dirigida por Albert Lewin;
 Bel Ami (2012), película basada en la novela, dirigida por Declan Donnellan y Nick Ormerod;
 Bel Ami, canción interpretada por Eva Busch;
 Bel Ami, productora eslovaca de cine para adultos.
 Bel Ami (serie de televisión) (2013-2014) serie de televisión surcoreana.